Emily Yokas est un personnage de fiction de la série New York 911 incarnée d'abord par P.J. Morrison de 1999 à 2002, puis par Bonnie Dennison de 2002 à 2005.

Biographie de fiction 
Elle est la fille de l'officier Faith Yokas (incarnée par Molly Price) et de son mari Fred (incarné par Chris Bauer). Elle est l'aînée de deux enfants (elle a un frère, Charlie)

Elle a consommé de la drogue et a failli en mourir. Emily et sa mère ont suivi une thérapie à la suite de cet événement.

Dans la saison 6, lors de la procédure de divorce de ses parents, Emily, plus âgée pour choisir avec lequel de ses parents vivre, choisit sa mère. 

De plus, Emily sera sauvée par l'ami et collègue de sa mère, Bosco (incarné par Jason Wiles), qui a neutralisé un jeune homme qui la menaçait d'attenter à sa vie.

Personnage de New York 911
Personnage de fiction new-yorkais